Europese weg 312
Dodecylgallaat, een antioxydant